Recordes e estatísticas de associações de futebol